Cnephia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Günther Enderlein 1921. Cnephia ingår i familjen knott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Knott
Cnephia